"Guerreros del Resfriado", es el episodio número 112 (vigesimocuarto de la sexta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama, y originalmente fue presentada el 25 de agosto de 2011 en Comedy Central y en Latinoamérica el 2 de septiembre de 2012 en FOX. El actor estadounidense Tom Kenny estrella invitada en el episodio, expresando al personaje de Yancy Fry, Jr. así como el astronauta Buzz Aldrin, expresándose a sí mismo.
En el episodio, Fry sin darse cuenta vuelve a introducir el resfriado común hasta el siglo 31. Los enlaces de la situación lo lleva al pasado de Fry, y se muestran escenas retrospectivas que representa su entrada a la competencia científica de la NASA y su relación con su padre. 
El episodio fue escrito por Dan Vebber y dirigida por Crystal Chesney-Thompson. El episodio recibió críticas generalmente positivas de los críticos, quienes disfrutaron de su final emocional y consideró que recuperó la sensación de la ejecución original de la serie.

Sinopsis 

Fry pesca el resfriado común durante la pesca en el hielo, aunque el resto de la tripulación de Planet Express no son conscientes de que eso se extinguió hace 500 años. El Profesor Farnsworth explica que el virus del resfriado común, que sobrevivió a Fry mientras estaba congelado por 1000 años y por ello ha sido reintroducida a la humanidad, que ha perdido toda resistencia al virus. Durante este tiempo, escenas retrospectivas del año 1988 muestran Fry tomar un viaje de pesca en el hielo con su padre, durante la cual cae a través del hielo y se resfría. Más tarde, incitado por su hermano Yancy, decide entrar en un concurso científico juzgados por Buzz Aldrin en la que la entrada del ganador será lanzado al espacio en un satélite.  Su idea es infectar su mascota conejillo de indias con el virus del resfriado y ver si se puede curar por exposición a los rayos cósmicos.  Un competidor rival, Josh Gedgie, se entera de la entrada de Fry y decide crear un experimento sobre el resfriado común también. 
En la actualidad, los patógenos del resfriado son detectados y puestos en cuarentena Planet Express es. Bender , que es inmune a una enfermedad biológica y obligado a hacerse cargo de la tripulación enfermos, se exaspera y se rompe a través de la cuarentena después de haber estornudado por Zoidberg , la propagación del virus a través de Manhattan. Richard Nixon se preocupa con la rápida propagación de la enfermedad y trae en Ogden Wernstrom para resolver la situación, Wernstrom tuvo la solución de destruir el virus encerrando a Manhattan en una envoltura de plástico, levantándolo hacia el espacio y lanzarlo al sol. 
Convencidos de que una vacuna se puede crear con una muestra del virus original, Farnsworth planea extraer de Fry por su cuerpo molido en una pasta.  Fry recuerda que la entrada de la ciencia ganadora del concurso contenía una muestra de virus.  La tripulación escapa de la ciudad y encuentra el satélite que contiene el experimento, ahora encerrado en hielo en Encélado , con un flashback revela que Gedgie proyecto ganó el concurso, para decepción del padre de Fry.  A medida que el profesor utiliza la muestra Gedgie del virus para crear una vacuna, y Manhattan es un retroceso en su lugar y sus residentes se inoculan para detener el brote, Leela le dice a Fry que debería estar orgulloso de sí mismo para salvar a millones de personas, no importa lo que su padre pensaba de él.  Fry tiene entonces un flashback a la salida al mar de hielo con su padre sólo después de haber sido sacado del hielo, donde el padre de Fry le dice que lo ama, y le explica que él es sólo tan duro Fry porque quiere Fry para crecer fuertes y resistente

Referencias culturales 

El título mismo del episodio es una referencia a la situación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, La Guerra Fría.

Producción 

El episodio fue escrito por Dan Vebber, y dirigida por Crystal Chesney-Thompson. Desde el 5 del junio al 6 de junio como parte de su "Cuentas Regresiva a Futurama" evento de Comedia Ejecutivo Central, en salida noticias, comedias y dos materiales de previsualización para el episodio; el arte conceptual del de conejillo de indias de Fry con ropa de astronauta, y al borde de la historia de una escena con Leela tratando de escapar del edificio en cuarentena Planet Express. Además, dos imágenes promocionales del episodio fueron puestos en libertad por Comedy Central Press. 
El actor estadounidense Tom Kenny estrella invitada en el episodio, expresando carácter recurrente Yancy Fry, Jr., el hermano de Philip J. Fry.  El astronauta Buzz Aldrin también estrella invitada en el episodio, él mismo sonoridad.  En una entrevista con 06 2011 Asignación X, creador de la serie David X. Cohen reveló por primera vez que Aldrin sería la estrella invitada en el episodio.

Referencias 

Episodios de Futurama